Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2022 var den 129. turnering om Wimbledon-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2022 og blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. juni - 9. juli 2022, mens kvalifikationen afvikledes den 20. - 23. juni 2022 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Jelena Rybakina, som i finalen besejrede Ons Jabeur med 3-6, 6-2, 6-2 på en time og 47 minutter, og som dermed blev den første tennisspiller fra Kasakhstan, der vandt en grand slam-titel i single. 23-årige Rybakina blev den yngste Wimbledon-mester i damesingle, siden Petra Kvitová i 2011 vandt titlen som 21-årig. Inden Wimbledon-triumfen havde hun blot vundet to turneringer på WTA Tour, senest i Hobart International 2020, og hendes bedste grand slam-resultat indtil da havde været kvartfinalepladsen ved French Open-mesterskabet i damesingle 2021. Med en rangering som nr. 23 på WTA's verdensrangliste var hun den fjerdelavest rangerede Wimbledon-finalist i damesingle, siden ranglisten blev indført i 1975. Ingen af de to finalister havde tidligere været i en grand slam-finale, og det var første gang siden 1962, at en Wimbledon-finale i damesingle var et opgør mellem to grand slam-finaledebutanter.

Ons Jabeur var den første kvinde fra Afrika i en grand slam-finale i damesingle og den første kvinde fra den arabiske verden i en grand slam-finale. Jelena Rybakina var den første spiller fra Kasakhstan i en grand slam-finale i single.

Ashleigh Barty var forsvarende mester men forsvarede ikke sin titel, eftersom hun havde stoppet sin karriere i marts 2022.

Verdensranglistens nr. 1, Iga Świątek, begyndte turneringen med en sejrsrække på 35 vundne kampe i træk, der strakte sig tilbage til Qatar Open i februar, men som sluttede, da hun tabte i tredje runde til Alizé Cornet. Det var Świąteks blot fjerde nederlag i 2022, men det sejrsrækken endte på 37 kampe, hvilket var den indtil da længste i det 21. århundrede og den 12.-længste i den åbne æra. Det var anden gang i hendes karriere, at Cornet besejrede den aktuelle nr. 1 på WTA's verdensrangliste i tredje runde af Wimbledon-mesterskabet, idet hun i 2014 havde vundet over Serena Williams. Cornet spillede endvidere sin 62. grand slam-hoveturnering i træk og tangerede dermed Ai Sugiyamas rekord for deltagelse i flest grand slam-hovedturneringer i damesingle i træk. 

Serena Williams modtog et wildcard fra arrangørerne og gjorde ved turneringen comeback efter et års pause, der skyldtes en lårskade, hun havde pådraget sig året før. Williams tabte i første runde til Harmony Tan.

Nyt format for femte sæt 

Dette var første udgave af Wimbledon-mesterskabet i damesingle, hvor der blev spillet en match tiebreak som afgørelse på tredje sæt, hvis stillingen nåede 6-6. Og det var den tredje udgave af mesterskabet med en tiebreak-afgørelse i tredje sæt, idet der ved de to foregående mesterskaber var blevet spillet en almindelig tiebreak i tredje sæt ved stillingen 12-12. Ændringen var en del af en harmonisering af formatet for afgørende sæt i de fire grand slam-turneringer, som indtil da havde haft fire forskellige formater for afgørende sæt. Reglen kom for første gang i brug i hovedturneringen i damesingle, da Caroline Garcia besejrede Yuriko Miyazaki i første runde.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg £ 16.320.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 9 % i forhold til året før, hvor mesterskabet imidlertid blev afviklet under særlige forhold på grund af COVID-19-pandemien, og en stigning på ca. 5 % i forhold til 2019, der var den seneste udgave af turneringen, der blev gennemført under normale forhold.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 105 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. maj 2022 (seks uger før turneringens start).
 7 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter kvalifikationsturneringens start meldte tre af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 20. juni 2022 (en uge før turneringens start) blev seedet: Da Madison Keys meldte afbud, blev Zhang Shuai tilføjet som 33.-seedet.

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Syv spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

En spiller gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde syv spillere modtaget et wildcard (WC). Kvalifikationen blev afviklet i perioden 20. - 23. juni 2022 i Wimbledon Qualifying and Community Sports Centre i Roehampton.

Kvalifikanter 

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Lucky losere 

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2022
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2022
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2022
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2022

Noter

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne 

Wimbledon-mesterskaberne 2022
2022
WTA Tour 2022